Памятник маме:
 Памятник маме — в Тюмени
 Памятник матери — в Магасе